Ballast Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ballast Island (Maine)
 Ballast Island (Ohio)
 Ballast Island (South Carolina)